

Geografia 
 El Beni o Beni – dipartimento della Bolivia.
 Beni – fiume della Bolivia.
 Beni – isola della Bolivia sita nell'omonimo fiume.
 Beni – città della regione del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire), dotata di aeroporto (codice BNC).
 Beni – città del Nepal.

Onomastica 
 Beni... – "figli (di)..." elemento comune negli antroponimi arabi
 Beni – cognome italiano

Persone 
 Antonio Beni (1866-1941) – pittore e architetto italiano 
 Dario Beni (1889-1969) – ciclista italiano
 Katia Beni (1961) – attrice italiana 
 Beni (1986) – cantante giapponese, precedentemente nota come Beni Arashiro
 Beni (2002) – calciatore angolano

Musica 
 Beni – album di Beni del 2005

Altro 
 Beni culturali – beni mobili o immobili, materiali o immateriali, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli

Pagine correlate 
 Bene